L'édition masculine 2008 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 13 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Jonathan Erlich et Andy Ram celle en double.

Faits marquants

Pendant le tournoi

En simple 
En huitième de finale, Rafael Nadal prend sa revanche sur Jo-Wilfried Tsonga qui l'avait battu en demi-finale de l'Open d'Australie deux mois plus tôt. Lors de ce match, l'Espagnol a su retourner la situation en remportant cinq jeux d'affilée après avoir été mené 2-5 au troisième set.

Tommy Haas revient au  en éliminant le récent vainqueur du tournoi de Dubaï, Andy Roddick, au . Avant ce tournoi, l'Allemand n'avait remporté que deux matchs en 2008. Par la suite, il déclare forfait pour son quart de finale face à Roger Federer, contre lequel il avait déjà déclaré forfait à Wimbledon en 2007.

Mardy Fish,  mondial, crée la sensation en éliminant le  mondial Roger Federer en demi-finale et met fin à sa série victorieuse de 41 matchs contre des Américains. À l'issue du tournoi, Fish grimpe de 58 places pour rejoindre le  mondial.

Dans l'autre demi-finale, Novak Djokovic prend sa revanche sur Rafael Nadal, tenant du titre, qui l'avait sorti en finale de l'édition précédente. Le Serbe remporte le tournoi par la suite et contribue ainsi au premier doublé serbe de l'histoire du tennis (Ana Ivanović a obtenu le titre de l'édition féminine).

En double 
Max Mirnyi et Jamie Murray sortent en quart de finale les favoris et  mondiaux Bob et Mike Bryan, toujours en quête d'un premier titre en 2008.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Mardy Fish. Il s'agit du  et du  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Indian Wells et soulève son  de la saison.

En double, les Israéliens Jonathan Erlich et Andy Ram remportent leur  ensemble en battant en finale Daniel Nestor et Nenad Zimonjić. Il s'agit pour chacun de son  dans la discipline, le deuxième en ATP Masters Series.

Après le tournoi 
En , l'Italien Filippo Volandri est suspendu 3 mois pour dopage. Il a été contrôlé positif au salbutamol (traitement de l'asthme) sur un test réalisé le  à Indian Wells.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (WTA 2008) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2008
Tennis masculin en 2008
Sport en Californie en 2008
Tennis aux États-Unis en 2008
Tennis en mars 2008